Уи́лли Уо́тсон ():
 Уотсон, Уилли (футболист, 1920) (1920—2004) — английский футболист и крикетчик.
 Уотсон, Уилли (футболист, 1949) (род. 1949) — шотландский футболист.
  — американский музыкант. См. также 
 Уотсон, Уильям